La palabra lumbar puede hacer referencia a los siguientes conceptos:

La región lumbar, una región de la espalda delimitada en altura por las vértebras lumbares, aproximadamente a la altura de los riñones.
Los lumbares, un grupo de ejercicios físicos destinados a ejercitar la musculatura de la zona lumbar.